Ein vulkanischer Block (früher auch Auswürfling) ist ein bei einem Vulkanausbruch ballistisch herausgeschleuderter eckiger Pyroklast mit einem Durchmesser von mehr als 64 mm. In der älteren Literatur galt jeder auf einer ballistischen Bahn herausgeschleuderte Pyroklast als Bombe. In der neueren Literatur werden jedoch nur Pyroklasten dieser Größenklasse als vulkanische Bomben bezeichnet, die gerundete Formen besitzen bzw. Anzeichen aufweisen, dass sie beim Auswurf und während des Transports schmelzflüssig waren.

Charakteristika 
Vulkanische Blöcke haben per Definition einen Durchmesser von > 64 mm; sie können jedoch einen Durchmesser von mehreren Metern erreichen. Sie besitzen eckige und kantige Formen. Die äußere Form und Oberfläche weisen Anzeichen auf, dass der Pyroklast durch Zerbrechen oder Fragmentierung von verfestigten Gesteinen entstanden ist. Pyroklastische Gesteine, die zu mehr als 75 % als vulkanischen Blöcken bestehen, werden pyroklastische Brekzien genannt.

Quellen 
 Roger Walter Le Maitre: Igneous rocks: IUGS classification and glossary; recommendations of the International Union of Geological Sciences, Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. 2. Aufl., 236 S., New York, Cambridge University Press 2002, ISBN 0-521-66215-X
 Hans Pichler: Italienische Vulkangebiete III, Lipari, Vulcano, Stromboli, Tyrrhenisches Meer. In: Sammlung geologischer Führer (Bd. 69) Gebr. Bornträger, Stuttgart 1981. ISBN 3-443-15028-4

Pyroklastisches Gestein
Sedimentation